Лас Каобас има више значења:

 Лас Каобас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Каобас (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику